Lürssen (auch in den Schreibweisen Luerssen bzw. Lürßen) ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Luerssen (1843–1916), deutscher Botaniker
 Eduard Lürssen (1840–1891), deutscher Bildhauer
 Elisabeth Lürssen (1880–1972), deutsche Pädagogin und Politikerin
 Ernst Lürßen (1930–2020), deutscher Psychiater
 Franz Luerßen (1882–1954), deutscher Generalstabsarzt
 Gert Lürßen (1913–1991), deutscher Schiffbauer und Unternehmer
 Friedrich Lürßen (1851–1916), deutscher Schiffbauer und Werftgründer
 Friedrich Lürßen (Konsul) (* 1950), Konsul und Geschäftsführender Gesellschafter der Fr. Lürssen-Werft
 Fritz Otto Lürßen (1918–1981), deutscher Schiffbauer und Unternehmer
 Heide Gluesing-Luerssen (* 1961), deutsche Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Hermann Lürssen (* 1913), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)
 Johanna Lürssen (1881–1966), deutsche Pädagogin und Oberschulrätin
 Otto Lürßen (1880–1932), deutscher Schiffbauer und Unternehmer
 Peter Lürßen (* 1961), Geschäftsführender Gesellschafter der Fr. Lürssen-Werft
 Rolf Lüerssen (1920–2009), deutscher Pädagoge, Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (CDU)

Die Familie des Werftgründers und seiner Nachfahren:
 Lürßen (Unternehmerfamilie)

Lürssen steht für:
 Fr. Lürssen Werft, von Friedrich Lürßen 1875 gegründete Werft in Bremen-Vegesack
 Lürssen-Effekt, die Ausnutzung einer hydrodynamischen Besonderheit bei Bootsentwürfen

Siehe auch:
 Lüerssen
 Lührsen